Vladimir Caraganciu( n. 1935, Gagauzia, Basarabia, Romania- d. 2010, Chisinau) - a fost un astronom sovietic moldovean și moldovean de origine găgăuză, doctor conferentiar in fizica și matematica,  specialist in domeniul mecanicii ceresti, poet și traducător.

Biografie
A fost fiul lui Haralambie Caraganciu din Gagauzia.
A absolvit Universitatea de Stat la Chișinău, după ce a lucrat că învățător. Ulterior s- a înscris la doctorat la Moscova, la profesorul Eugen Grebenikov, pe care l- a susținut cu brio in fata unui consiliu științific la Moscova in anul 1970 până în anul 1991. 

Ulterior a fost angajat la catedra de mecanica teoretica din cadrul Universității tehnice a Moldovei, ajungând la post de conferențiar. A fost membru PCUS.

A fost membru al Societății de astronomie Europene timp de mulți ani, fiind primul astronom european de etnie gagauza.

Este tatăl economistului Anatol Caraganciu.

Creație științifică și literara
Vladimir Caraganciu a avut preocupări în domeniul mișcării asteroizilor de tip Hestia și aplicării teoriei perturbațiilor in combinare cu problema restrânsă a celor 3 corpuri in mecanica cerească. A publicat 11 lucrări conform bazei de date Astrophysics Data System NASA.
In afara de aceasta a publicat și lucrări metodice pentru studenții UTM, și un manual modern de mecanica în colaborare cu cadre didactice de la UTM.

Fiind un cunoscător bun al limbilor gagauze și romana, a publicat cărți de versuri in limba găgăuză , precum și o carte de traduceri din Mihai Eminescu

Despre
 Alex Găină, Ce ar trebui sa cunoască un elev despre istoria astronomiei in Basarabia, Revista de pedagogie, 1995, n.1.
 Aurel Marinciuc, Universitatea Tehnică a Moldovei, Album. Chișinău, Editura "Museum", 2004

Note